Змагання зі фристайлу в дисципліні хафпайп серед чоловіків на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 1 та 4 березня. Участь взяли 17 спортсменів з 7 країн.

Результати

Кваліфікація

Фінал

Примітки